Джайсалмер:

 Джайсалмер — город в штате Раджастхан, Индия.
  Джайсалмер — округ в штате Раджастхан, Индия.